Die IPKO Superliga 2019/20 war die 74. Saison der höchsten kosovarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 17. August 2019 und endete am 26. Juli 2020. Wegen der COVID-19-Pandemie im Kosovo ruhte der Spielbetrieb zwischen dem 10. März 2020 und 4. Juni 2020.

Meister wurde KF Drita. Die Aufsteiger der zweiten Liga waren KF Kosova Vushtrri und KF Dukagjini. Sie ersetzten die letztjährigen Absteiger KF Liria und KF KEK.

Aufgrund der Verbesserung in der UEFA-Fünfjahreswertung nahm der Kosovo in der Saison 2021/22 mit drei statt zwei Teams an den europäischen Wettbewerben teil. Der Meister qualifizierte sich für die Vorrunde zur UEFA Champions League, während der Vizemeister und der Sieger des Kosovocup sich für die Vorrunde der UEFA Europa League qualifizierten. Ebenso hat der kosovarische Fußballverband beschlossen, dass diese Saison die letzte Saison mit zwölf Teams war. Die Teilnehmerzahl der Teams wird von zwölf auf zehn reduziert.

Modus 
Die zwölf Mannschaften spielten jeweils dreimal gegeneinander, so das am Ende der Saison jedes Team 33 Spiele absolvierte. Somit hatten sechs Mannschaften ein Heimspiel mehr am Ende bestritten.

Stadien

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Torschützenliste

Cheftrainer 
Interimstrainer sind berücksichtigt, sofern sie an mindestens einem Spieltag als Cheftrainer fungierten. Die Vereine sind nach der Abschlusstabelle der Vorsaison sortiert.

Wissenswertes

Höchstwerte der Saison 
 Die höchsten Siege waren mit vier Toren Differenz:
 das 4:0 von KF Drita gegen den KF Dukagjini am 3. Spieltag.
 das 5:1 von KF Llapi gegen den KF Flamurtari am 6. Spieltag.
 Die torreichsten Remis waren bislang mit vier Toren Differenz:
 das 2:2 des KF Kosova Vushtrri gegen den KF Drenica am 5. Spieltag.
 das 2:2 des KF Llapi gegen denn KF Drita am 5. Spieltag.
 Der torreichste Spieltag war mit 21 Toren der 6. Spieltag.

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20